Kowalki kan verwijzen naar een van de volgende plaatsen in Polen

 Kowalki (Ermland-Mazurië)
 Kowalki (Koejavië-Pommeren)
 Kowalki (West-Pommeren)